Toponímia:
Edificacions:
Mas d'en Cosme (Capçanes): edificació del municipi de Capçanes (Priorat)
Mas d'en Cosme (Falset): edificació del municipi de Falset (Priorat)